Війна в Сирії — поняття, яке має декілька значень. Див. наступні статті:

 Громадянська війна в Сирії
 Інтервенція Росії в Сирію
 Турецька кампанія у Сирії (2016)